Hedegård kan henvise til:

 stednavne i Danmark
 Hedegård (Ejstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ejstrup Sogn
 Hedegård (Give Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Give Sogn
 Hedegård (Glesborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Glesborg Sogn
 Hedegård (Hjortlund Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hjortlund Sogn
 Hedegård (Ikast Sogn) – en bebyggelse i Ikast Sogn
 Hedegård (Sevel Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sevel Sogn
 Hedegård (Skivum Sogn) – en bebyggelse i Skivum Sogn
 Hedegård (Them Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Them Sogn

 Personer
 Hedegaard (dj) – navn for dj Rasmus Hedegaard

 Se også
 Hedegaard